Chris Lee (n. 1956), produttore statunitense
 Chris Lee (n. 1964), politico statunitense
 Chris Lee (n. 1980), hockeista su ghiaccio canadese
 Chris Lee (?-2019), allenatore di pallacanestro statunitense
 Chris Lee (1992), giocatore di baseball statunitense
 Chris Lee – cantante e attrice cinese